Кора́т () — плато на северо-востоке Таиланда.

Средняя высота над уровнем моря — около 200 м, при этом площадь Кората составляет около 155 тыс. кв. км. Форма поверхности рельефа — блюдцеобразная, наклоненная к юго-востоку. От Центрального Таиланда плато отделяют хребет Пхетчабун, а от Камбоджи — горы Донгрек.

Территорию плато пересекают притоки Меконга — Мун и Чи. Среднегодовое количество осадков в этой местности составляет 1150 мм.

Плато выделяют в отдельный регион Исан — один из пяти регионов Таиланда.

Примечания 

География Таиланда
Плато Азии
Исан